«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель (РН) среднего класса, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения. Является первой модификацией семейства ракет космического назначения «Союз-2», разработанного путём глубокой модернизации ракеты-носителя «Союз-У», для различных типов головных блоков с диаметрами головных обтекателей до 4,11 м. Данная ракета-носитель характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счёт усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней.

Пилотируемые пуски 
11 апреля 2018 года врио генерального директора РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов сообщил СМИ, что с РКК «Энергия» заключён контракт на производство «Союз-2.1а» для запусков пилотируемых космических кораблей серии «Союз МС», первый старт запланирован в 2019 году.

Список пусков РН «Союз-2.1а»

См. также 
 «Союз-2»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ракеты-носители России
Списки космических запусков по ракетам-носителям